Lac Mitchell peut se référer à:

Hydronymes



Mitchell Lake, lac dans Kamloops Division Yale Land District, C.B.
Mitchell Lake, lac dans 25-36, 37-8-WS, C.B.
Mitchell Lake, lac dans Sayward Land District, C.B.
Mitchell Lake, lac dans 57-5-W4, C.B.
Mitchell Lake, lac dans Highland Land District, C.B.
Mitchell Lake, lac dans Cariboo Land District, C.B.
Jim Mitchell Lake, lac dans Clayoquot Land District, C.B.



Mitchell Lake, lac en Saskatchewan.
Mitchell Lake, lac dans 27-17-11-W2, en Saskatchewan.
Mitchell Lake, lac en Saskatchewan.
Mitchell Lake, lac en Saskatchewan.
Mitchell Lake, lac en Saskatchewan.
Mitchell Lake, lac en Saskatchewan.
Mitchell Lake, lac dans 73-11-W3, en Saskatchewan.

Mitchell Lake, lac dans 62-24-W, au Manitoba.
Alexander Mitchell Lake, lac au Manitoba.
Normand Mitchell Lake, lac dans 77-8E, Manitoba.

Mitchell Lake, lac dans Algoma, Ontario.
Mitchell Lake, lac dans Nippissing, Ontario.
Mitchell Lake, lac en Ontario.
Mitchell Lake, lac dans Kenora, Ontario.
Mitchell Lake, lac dans Frontenac, Ontario.
Mitchell Lake, lac dans Victoria, Ontario.
Mitchell Lake, lac dans Timiskaming, Ontario.
Mitchell Lake, lac dans Hastings, Ontario.

Lac Mitchell (rivière Apica), lac traversé par la rivière Apica, dans Lac-Jacques-Cartier (territoire non organisé), La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale. Coordonnées géographiques: 47° 52' 05" Nord; 71° 23' 55" Ouest.
Lac à Mitchell, lac dans Notre-Dame-du-Laus (municipalité), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative). Coordonnées géographiques: 46° 01' 40" Nord; 75° 32' 53" Ouest.
Lac Mitchell, lac dans Baie-Trinité (municipalité de village), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 49° 32' 53" Nord; 67° 27' 45" Ouest.
Lac Mitchell, lac dans Kiamika (municipalité), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative). Coordonnées géographiques: 46° 19' 59" Nord; 75° 25' 04" Ouest.
Lac Mitchell, lac dans La Macaza (municipalité), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative). Coordonnées géographiques: 46° 19' 04" Nord; 74° 42' 59" Ouest.
Lac Mitchell, lac dans La Pêche (municipalité), MRC Les Collines-de-l'Outaouais, Outaouais (Québec). Coordonnées géographiques: 45° 44' 30" Nord; 75° 58' 46" Ouest.
Lac Mitchell, lac dans La Tuque (ville), Mauricie. Coordonnées géographiques: 47° 50' 55" Nord; 72° 20' 24" Ouest.
Lac Mitchell, lac dans Lac-Pythonga (territoire non organisé), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec). Coordonnées géographiques: 47° 09' 05" Nord; 76° 46' 11" Ouest.
Lac Mitchell, lac dans Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles (Municipalité), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative). Coordonnées géographiques: 46° 21' 55" Nord; 75° 33' 34" Ouest.
Lac Mitchell, lac dans Stoneham-et-Tewkesbury (municipalité de cantons unis), MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale. Coordonnées géographiques: 47° 09' 23" Nord; 71° 31' 53" Ouest.
Petit lac Mitchell, lac dans Labelle (Québec) (municipalité), Les Laurentides, Laurentides (région administrative). Coordonnées géographiques: 46° 18' 44" Nord; 74° 43' 41" Ouest.

Mitchell Lake, lac dans Northumberland, N.B.
Mitchell Lake, lac dans Northumberland, N.B.
Mitchell Lake, lac dans Kings, N.B.

Mitchell Lake, lac dans Guysborough, N.E.
Mitchell Lake, lac dans Guysborough, N.E.

Mitchell Lake, lac dans les T.N.O.

Toponyme 
Chemin du Lac-Mitchell, chemin dans La Macaza (municipalité), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative).